Les Américains peut désigner :

 Les Américains (en anglais, The Americans), un ouvrage de photographie de Robert Frank paru en 1958, de grande influence dans la photographie américaine d'après-guerre ;
 Les Américains, un roman de Roger Peyrefitte, paru  en 1968 ;
 Les Américains, titre québécois de la série télévisée américaine The Americans (2013).